Minden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Minden Township (Iowa)
 Minden Township (Michigan)
 Minden Township (Minnesota)